Sony Ericsson Championships 2006 - tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2006 roku został rozegrany w dniach 6 listopada - 12 listopada w Madrycie.

Gra pojedyncza

Uczestniczki turnieju

Faza grupowa

Grupa żółta 
Wyniki

Tabela

Grupa czerwona 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Pula nagród

Gra podwójna

Uczestniczki turnieju

Drabinka

Półfinały

Finał

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Hiszpanii